Hassan Al-Otaibi – calciatore saudita
 Marzouq Al-Otaibi – ex calciatore saudita
 Mukhlid Al-Otaibi – ex mezzofondista saudita
 Saud Al-Otaibi – ex calciatore saudita